Тамборес () — город в западной части Уругвая, расположенный частично в департаменте Пайсанду и частично в департаменте Такуарембо.

География 
Расположен на возвышенности Кучилья-де-Аэдо, на дороге, формирующей границу департаментов, в 8 км к югу от её пересечения с дорогой № 26. Абсолютная высота — 236 метров над уровнем моря.

История 
Статус города получил 19 октября 1963 года.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 1561 человек, из них 1111 из Пайсанду, а остальные 450 из Такуарембо.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Tambores

Города Уругвая